Се́нченко Іва́н:
 Сенченко Іван Андрійович (1929) — радянський і російський історик, доктор історичних наук (1966), професор, дослідник історії Сахаліну та Курильських островів.
 Сенченко Іван Юхимович (1901–1975, Київ) — український письменник.